El Torneig de Pattaya 2011, també conegut com a PTT Pattaya Open 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 13 de febrer de 2011 al Dusit Thani Hotel de Pattaya, Tailàndia.

La parella italiana formada per Sara Errani i Roberta Vinci va aconseguir el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011